L'autostrada A7 Corinto-Tripoli (in greco Δρόμο Κόρινθος Τρίπολη) è un'autostrada greca che fa parte della strada europea E55 e della strada europea E65.
L'autostrada collega Calamata sul mar Egeo sino alle vicinanze del canale di Corinto.

Percorso

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Autostrade in Grecia